Орцокко I (? — 1100) — 4-й юдик (володар) Арборейського юдикату в 1070—1100 роках.
 Орцокко Торхіторіо I (? — 1089) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1058—1089 роках.
 Орцокко II (? — 1112) — 6-й юдик (володар) Арборейського юдикату в 1110—1112 роках.
 Орцокко III (? — 1147) — 11-й юдик (володар) Арборейського юдикату у 1147 році.